Brunnemer ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Brunnemer (* 1952), baden-württembergische Politikerin (CDU), MdL
 Luise Brunnemer († 1945), Mitglied der Lechleiter-Gruppe
 Philipp Brunnemer (1867–1942), deutscher sozialdemokratischer Widerstandskämpfer